Ке́лназе (), ранее также Ке́лназео́тса () — деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположена в северной части острова Прангли. Административно к деревне Келназе относится малый остров Кери, расположенный в 6,3 км к северу от острова Прангли, и несколько меньших островков к западу от Прангли, таких как Алликари, Рохукари, Сейнакари, Турсакари и др.

Западная и северная часть деревни относятся к территории ландшафтного заповедника Прангли.

В деревне работает порт Келназе.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 23 человека (национальный состав неизвестен).

Численность населения деревни Келназе:

История 
В 6,3 км к северу от Прангли расположен малый остров Кери (площадь 0,05 км2), расположенный рядом с важным морским путём. Уже в 1719 году на нём был построен маяк, чьё массивное каменное основание издалека напоминает графин. Высота маяка составляет 30,8 м, высота огня над уровнем моря — 31,4 м, свет достигает расстояния в 16,3 морских миль. В 1902 году на острове Кери при бурении колодца был обнаружен горючий газ. В 1906–1912 годах его использовали как для освещения маяка, так и для отопления помещений, пока один сильный толчок земной коры внезапно не прервал его поток.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа